Příjmení Holický nosí více významných osobností:

 Aleš Holický ze Šternberka (1390–1455) – český šlechtic a vojevůdce z rodu pánů ze Šternberka
 Jan Holický (* 1974) – český alpský lyžař
 Jindřich Holický (1572–1612) – český učitel, od r. 1601 městský písař a městský radní v Jičíně